Chiesa di Santa Maria del Priorato a Legnano
 Chiesa di Santa Maria del Priorato a Roma